"Revendo Amor - com pouco uso quase na caixa" é o primeiro documentário de Alexandre Nero, lançado diretamente em DVD. Um DVD musical e um filme, um pouco de tudo isso. Por vezes sozinho, se acompanhando ao violão, viola caipira, ou apenas por um acordeom, ou pela banda, formada por sete músicos, Nero, que divide a direção musical com o produtor musical e maestro Gilson Fukushima, mergulhou nas referências de sonoridade das bandas de fanfarra, no universo circense, coretos de interior, bandas marciais e em realejos, já originados na busca do álbum Vendo Amor. O repertório mescla composições próprias e/ou com parceiros e amigos, como as regravações de "O mundo" de André Abujamra, "Acho" de Carlos Careqa, "O amor é filme" de João Falcão, e as já consagradas "A banda" de Chico Buarque e "Não aprendi dizer adeus" de Joel Marques. O lançamento oficial aconteceu no dia 17 de novembro de 2014, no Auditório Ibirapuera, e o documentário-musical tem a direção Alan Raffo e concepção artística de Alexandre Nero, ambos responsáveis pelo roteiro.

É um projeto financiado pela lei municipal de Curitiba, com recursos financeiros reduzidos, como prevê o edital, e foi isso que estimulou a criatividade e promoveu um incentivo de renovação estética para o, até então, DVD de música. Com uma equipe enxuta, dedicação e confiança no projeto, foram registrados o máximo de momentos possíveis, inclusive uma reunião de pré-produção, onde Nero explica ao diretor Alan Raffo, os motivos que o levaram a falar sobre o tema "amor". Foi aí que encontraram o fio condutor do que definitivamente deixaria de ser um tradicional DVD de música para se tornar um documentário-musical.

Predominantemente musical, o filme/DVD foi ensaiado e captado numa inusitada locação em Curitiba, cidade natal de Alexandre Nero. Uma tradicional casa do século XIX, hoje propriedade da família Brandão, curitibana, na qual pai, mãe e sete filhos foram e são músicos do mais alto gabarito, amplamente reconhecidos da cidade (Hélio Brandão, um dos sete filhos, é baixista da banda que acompanha Nero, na sala principal da casa). Os diversos cômodos e a labiríntica arquitetura interna do lugar ajudam a criar cenas com poemas, textos e música, com direito a registro de conversas, discussões, cansaços, encontros, as festas e até eventuais erros das gravações, o que torna o filme ágil, divertido, emocionante e bastante reflexivo sobre esse amor esquecido no congelador. É hora de retirá-lo do freezer, aquecê-lo em banho-maria e distribuí-lo, com a porta da casa escancarada pra rua.

Divulgação
Alexandre Nero postou em sua conta oficial no YouTube nove teasers, dois trailers e dois vídeos promocionais para divulgação, todos antes do lançamento do DVD. Lançou, também, duas novas músicas com videoclipes de estúdio de algumas imagens do DVD.

Créditos

Ficha Técnica
 Um filme de: Alan Raffo e Alexandre Nero
 Direção: Alan Raffo
 Produção: Alexandre Nero
 Roteiro: Alexandre Nero e Alan Raffo
 Produção musical e arranjos: Gilson Fukushima
 Direção musical: Gilson Fukushima e Alexandre Nero
 Participação especial: SEBASTIÃO INTERLANDI JUNIOR flauta e flautim
 Participações afetivas: André Abujamra e Luiz Felipe Leprevost
 Direção de fotografia: Anderson Fregolente
 Figurino: Karen Brusttolin
 Direção de arte: Alan Raffo, Karen Brusttolin e Marlon de Toledo
 Iluminação: Andy Aider

Músicos
 ALEXANDRE NERO - voz, violão, cavaquinho, viola caipira
 ARY GIORDANI - acordeom
 FABIO CARDOSO - piano
 HELIO BRANDÃO - baixo
 DOUGLAS CHIULLO - trompete
 RODRIGO VICARIA BRAZÃO - trombone
 VAL OFÍLIO e VINA LACERDA - percussão

Documentários do Brasil
Documentários sobre música
Alexandre Nero
Documentários sobre música do Brasil